Voronež – città della Russia
Voronež – fiume della Russia 
Voronež – radar militare